

Astronomia 
506 Marion – asteroide della fascia principale

Geografia 

City of Marion – Local Government Area dell'Australia Meridionale

Marion (Μάριον) – una delle dieci città-stato di Cipro

Marion – capoluogo della contea di Perry, Alabama
Marion – capoluogo della contea di Crittenden, Arkansas
Marion – capoluogo della Contea di McDowell, Carolina del Nord
Marion – capoluogo della contea di Marion, Carolina del Sud
Marion – città della contea di LaMoure, Dakota del Nord
Marion – città della contea di Turner, Dakota del Sud
Marion – capoluogo della Contea di Williamson, Illinois
Marion – capoluogo della contea di Grant, Indiana
Marion – città della contea di Linn, Iowa
Marion – capoluogo della contea di Marion, Kansas
Marion – capoluogo della contea di Crittenden, Kentucky
Marion – città della Parrocchia di Union, Louisiana
Marion – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
Marion – township della contea di Charlevoix, Michigan 
Marion – township della contea di Livingston, Michigan 
Marion – township della contea di Osceola, Michigan 
Marion – township della contea di Saginaw, Michigan 
Marion – township della contea di Sanilac, Michigan 
Marion – città della contea di Lauderdale, Mississippi
Marion – città della contea di Wayne, New York
Marion – capoluogo della contea di Marion, Ohio
Marion – census-designated place della contea di Marion, Oregon
Marion – township della contea di Beaver, Pennsylvania 
Marion – township della contea di Berks, Pennsylvania 
Marion – township della contea di Butler, Pennsylvania 
Marion – township della contea di Centre, Pennsylvania 
Marion – città della contea di Guadalupe, Texas
Marion – census-designated place della contea di Summit, Utah
Marion – capoluogo della Contea di Smyth, Virginia
Marion – città della contea di Grant, Wisconsin
Marion – città della contea di Juneau, Wisconsin 
Marion – città della Contea di Shawano e della contea di Waupaca, Wisconsin
Marion – città della Contea di Waushara, Wisconsin
Marion River – fiume che collega il lago Blue Mountain attraverso il lago Utowana e il lago Eagle al lago Raquette nella Contea di Hamilton nello stato di New York.

Musica 
Marion – gruppo musicale britpop britannico
Marion – cantante dei Playahitty

Televisione 
Marion – serie televisiva francese

Altro
 Marion – diminutivo francese del nome proprio di persona Maria
 Marion – personaggio del manga e anime Dragon Ball
Marion Ravenwood – personaggio di Indiana Jones
Marion Cunningham – personaggio della serie televisiva Happy Days